Matt Dillon właśc. Matthew Raymond Dillon (ur. 1964) – amerykański aktor i reżyser filmowy.
 Matthew Dillon (ur. 1966) – amerykański informatyk

Zobacz też